Árvore-do-sabão é o nome vulgar das seguintes espécies de plantas:
 Quillaja brasiliensis
 Sapindus saponaria

Desambiguações de espécies